Luc Bernard (né en 1958), est un acteur français.

Pseudonyme 
 Luc Bernard (1947-2002), est un journaliste français, frère du réalisateur Guy Gilles (1938-1996).